Anders Söderberg (né le  à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|rowspan='2'| 1993-1994 || MODO Hockey J20 || Juniorallsvenskan ||9||8||5||13||10|||||||||| 
|-
|MODO Hockey ||Elitserien || 19 || 0 || 0 || 0 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|1994-1995 ||MODO Hockey ||Elitserien ||38 || 9 || 14 || 23 || 2 || || || || ||  
|-
|1995-1996 ||MODO Hockey||Elitserien ||40 || 10 || 18 ||28 || 10 || 8 || 3 || 3 || 6 || 0 
|-
|1996-1997 ||MODO Hockey ||Elitserien ||39||9||13||22||16||||||||||
|-
|1997-1998 ||MODO Hockey||Elitserien ||44||15||10||25||4||9||5||1||6||2 
|-
|1998-1999 ||MODO Hockey ||Elitserien ||49||6||15||21||18||13||3||6||9||4
|-
|1999-2000 ||MODO Hockey ||Elitserien ||43 || 15 || 10 ||25 || 18 || 9 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
|2000-2001 ||MODO Hockey ||Elitserien ||42 || 11 || 4 ||15 || 12 || 6 || 1 || 6 || 7 || 0 
|-
|2001-2002 ||MODO Hockey ||Elitserien ||30 || 6 || 9 ||15 || 6 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2002-2003 ||MODO Hockey ||Elitserien ||49 || 10 || 19 ||29 || 4 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
|2003-2004 ||MODO Hockey ||Elitserien ||47 || 6 || 12 ||18 || 8 || 6 || 3 || 2 || 5 || 0 
|-
|2004-2005 ||Skellefteå AIK ||Allsvenskan 
||38 || 20 || 24 ||44 || 12 || 10 || 5 || 5 || 10 || 2
|-
|2005-2006 ||Skellefteå AIK ||Allsvenskan ||42 || 17 || 38 ||55 || 14 || 10 || 4 || 7 || 11 || 6 
|-
|2006-2007 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||54 || 13 || 28 ||41 || 10 || 10 || 2 || 4 || 6 || 0 
|-
|2007-2008 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||54 || 21 || 25 ||46 || 12 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
|2008-2009 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||54 || 11 || 26 ||37 || 12 || 11 || 1 || 1 || 2 || 0  
|-
|2009-2010 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||55 || 18 || 13 ||31 || 14 || 12 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
|2010-2011 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||55 || 7 || 17 ||24 || 8 || 18 || 2 || 3 || 5 || 0 
|-
|2011-2012 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||42 || 8 || 14 ||22 || 10 || 16 || 2 || 1 || 3 || 0

Références 

Naissance en octobre 1975
Naissance à Örnsköldsvik	
Joueur du MODO hockey
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace